Бабік Віталій Віталійович (* 1980) — український футболіст, півзахисник.
 Бабік Сергій Андрійович — головний лісничий державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Волинської області, заслужений лісівник України.

 Бабік — село в Вологодському районі Вологодської області РФ.

Примітки